Jean Lemieux (hockey sur glace), un hockeyeur québécois (1952 -).
 Jean Lemieux (écrivain), un écrivain québécois (1954 -).